program użytkowy (informatyka) – program komputerowy
 program użytkowy (architektura) – koncepcja projektowa budynku